Воткинс има више значења:
 Воткинс (Ајова)
 Воткинс (Колорадо)
 Воткинс (Минесота)